DDC peut désigner :
 Display Data Channel (canal des données de l'écran), une connexion numérique entre un écran et un émetteur ;
 Double Disc Court, un jeu de frisbee joué avec deux disques ;
 Demeure du Chaos, un monument et œuvre d'art contemporain ;
 Le Dessous des cartes, une émission de géopolitique diffusée sur Arte ;
 Direction du développement et de la coopération, une agence de la Confédération suisse ;
 New York City Department of Design and Construction, un département du gouvernement de New York ;
 Double Dealing Character, un jeu vidéo ;
 Descente de Charges, en ingénierie du bâtiment ;
 Dossier de Compétences, CV anonymisé mettant l’accent sur les compétences et savoir-faire d’un candidat.